Берава () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кендзежинско-козельский повят, Опольское воеводство. Население — 7967 человек (на 2004 год).

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Опольского воеводства
Кендзежинско-Козельский повет